El término Mundos posiblespueden hacer referencia a:

Conceptos centrales 
 Mundos posibles, teorías que establecen la posibilidad que existan otros mundos además del nuestro.

Literatura 
 Possible Worlds (literatura), obra de ciencia ficción y de misterio, escrita en 1990 por John Mighton.

Cinematografía, televisión, y espectáculos 
 Mundos posibles (película) (en inglés Possible Worlds), film de ciencia ficción realizado por Robert Lepage, y presentado en el año 2000.
El mejor de los mundos posibles (película), film anglo-americano realizado por Lindsay Anderson, y presentado en el año 1973.